Donauebene bezeichnet entweder allgemein eine Ebene entlang der Donau oder konkret eine (Tief-)Ebene in:

 Bayern, siehe Donauniederung (Bayern)
 der Slowakei, wo sie ein Teil der Pannonischen Tiefebene ist, siehe Donauebene (Slowakei)
 Serbien und Rumänien, siehe Walachische Tiefebene
 Bulgarien, siehe Donautiefebene (Bulgarien)

Siehe auch:
Donautiefland (Donauniederung, Donautiefebene)